Texas Instruments
 het Zwitserse kanton Ticino
 Transparency International
 Titanium, maar de officiële afkorting is Ti
 De Amerikaanse rapper T.I.